S45 steht für:

 S-Bahn-Linie 45 (Berlin)
 S-Bahn-Linie 45 (Wien)
 Mobilfunktelefon von Siemens

Abkürzung